Алфавітний список сербських художників.

А 
  (1903-1985)
  (1932-1986)

Б

В

Г

Ґ

Д

Е

Є

Ж

З

И

І

Ї

Й 
 Пая Йованович (1859–1957)

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т 
 Владислав Тительбах (1847–1925)

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Ю

Я

Примітки 

Списки осіб
Списки:Сербія
 
С